Герб кримських татар — національний герб корінного населення Криму.
 Герб Кримської АСРР — офіційний герб Кримської АРСР.
 Герб Автономної республіки Крим — офіційний герб АРК, що займає більшу частину Кримського півострова.